

Lokalizacje

Niemcy 
 Geiersnest – dzielnica Bayreuth
 Geiersnest-Ost – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen
 Geiersnest-West – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen